El apellido Kiprotich puede hacer referencia a:

Wilson Kipsang Kiprotich (15 de marzo de 1982), atleta keniano ganador de la medalla de bronce en la prueba de maratón de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
 Nixon Kiprotich (4 de diciembre de 1962), atleta keniano retirado.
 Stephen Kiprotich (27 de febrero de 1989), atleta ugandés ganador de la medalla de oro en la prueba de maratón de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
 Zacharia Kiprotich (28 de febrero de 1994) atleta ugandés.